Барнау́л — топоним.
 Барнаул — город, административный центр Алтайского края.
 Барнаул — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Барнаул — прежнее название села Арусси Лакского района Дагестана.

Барнау́л, транспорт:
 «Барнаул» — аэропорт города Барнаула.
 «Барнаул» — железнодорожная станция города Барнаула.

Барнау́л, другое:
 «Барнаул» — название нескольких изделий российского военно-промышленного комплекса (см. словесные названия российского оружия).
 Барнаул-Т — комплекс средств разведки и управления ПВО
 «Барнаул» — восточно-сибирская медная монета местного чекана при Екатерине II.
 К-263 «Барнаул» — российская подводная лодка проекта 971-Б.